Belgrade (Namen), een deelgemeente van de Waalse hoofdstad Namen in België

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Belgrade (Minnesota)
Belgrade (Montana)
Belgrade (Nebraska)

Zie ook
Belgrado, de hoofdstad van Servië